Cappai () è un cognome italiano.

È presente la variante Capai (ka'pai).

Questo cognome potrebbe provenire dalla parola toscana cappaio (fabbricante di mantelli).
È diffuso nella nell'ovest e nel sud della Sardegna.

Nell'Archivio Storico Araldico Italiano è presente una famiglia sarda decorata con il titolo di nobile.
Nel XIII secolo Giovanni de Bas-Serra, Giudice di Arborea, sposa Vera Cappai di Villasalto, figlia del banchiere Conte Johanni Perra de Cappai.
Nel 1677 è presente il nobile don Bonifacio Cappai.

Note

Cognomi italiani